Rancul kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Rancul, kommun, La Pampa, 
 Rancul (ort i Argentina), La Pampa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar